Un Monde magique est un album de cartes à collectionner distribuées, en France, dans leurs magasins, par les Établissements Carrefour du  au . Les cartes sont illustrées avec des personnages et des scènes de films d'animation produits par les studios Disney.

3,4 millions d’albums et 200 millions de pochettes de 4 images ont été distribués.

Modalités d'acquisition
D'août à , l'achat de produits, sous conditions particulières, permettait d'obtenir des pochettes contenant plusieurs cartes de ce jeu.

Parallèlement, l'inscription à un site web, réservé aux enfants, permettait de confectionner une collection virtuelle et de gagner des lots.

Un album était fourni gracieusement pour rassembler les images.

Description
La collection est composée de 168 cartes autocollantes numérotées destinées à être apposées dans l'album sur des cases prévues à cet effet. Elles sont réparties inégalement en plusieurs thèmes qui rappellent des dessins animés (le lien renvoie vers un article dédié au sujet) :
 Page d'introduction : 6 cartes
 Cars : 27 cartes ;
 Princesses : 32 cartes sur 8 des héroïnes de Disney ;
 Ariel
 Aurore
 Belle
 Blanche-Neige
 Cendrillon
 Jasmine
 Raiponce
 Tiana
 La fée Clochette : 12 cartes ;
 Mickey Mouse, les sports, sa maison : 11 cartes ;
 Manny et ses outils : 3 cartes ;
 Toy Story : 14 cartes ;
 Le Monde de Nemo : 14 cartes ;
 Ratatouille : 14 cartes ;
 Phinéas et Ferb : 13 cartes ;
 Le Roi lion : 7 cartes ;
 Winnie l'Ourson : 7 cartes ;
 Hannah Montana : 4 cartes ;
 Les Sorciers de Waverly Place : 4 cartes.

Notes et références 

Jeu de cartes à collectionner
Jeu de cartes spécifique